Le Broc bezeichnet zwei französische Gemeinden:

 Le Broc (Alpes-Maritimes) in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Le Broc (Puy-de-Dôme) in der Region Auvergne-Rhône-Alpes

Siehe auch:
 Broc